Polina – comune della Slovacchia nel distretto di Revúca, regione di Banská Bystrica
4780 Polina – asteroide della fascia principale
Polina – nome proprio di persona femminile
Anna Polina – pornostar russa